Renault Type G, motore diesel di alta cilindrata prodotto dalla Renault;
Renault Type G, modello di autovettura Renault del 1901.